

Prénom 
 Maryan Synakowski (1936-2022), footballeur international français.

Pseudonyme 

 M. Maryan de son vrai nom Marie, Rosalie, Virginie Cadiou, épouse Deschard, est une romancière française.
 Maryan S. Maryan, pseudonyme de Pinchas Burstein, né le  à Nowy Sącz (Pologne) et mort le  à New York, est un peintre américain d'origine polonaise.

Prénom polonais